Mistrzostwa Europy w zapasach w 2020 roku zostały rozegrane w dniach 10 – 16 lutego w Rzymie we Włoszech na terenie Pala Pellicone.

Reprezentacja Polski

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Oficjalne wyniki PDF

Mistrzostwa Europy w zapasach
2020 w zapasach
2020 we Włoszech
Zapasy we Włoszech
Sport w Rzymie